Die 24. Schacholympiade 1980 wurde vom 20. November bis 6. Dezember 1980 in Valletta auf Malta ausgetragen.

Endstand der Schacholympiade 1980 als Fortschrittstabelle 

Das Turnier wurde in 14 Runden nach Schweizer System ausgetragen. Primäres Wertungskriterium waren die Brettpunkte, bei deren Gleichheit die Buchholz-Wertung.

Anmerkungen 
 Rumänien traf erst zur zweiten Runde ein. Die Mannschaft wurde für die erste Runde gegen Maltas B-Mannschaft gesetzt und mit einem kampflosen 2:2-Unentschieden gewertet.
 Monaco und Uganda traten zur letzten Runde nicht an. Während Monacos Spiel gegen Jordanien als 0:4-Niederlage gewertet wurde, setzte man die Afrikaner zur Schlussrunde nicht mehr an. Dadurch erhielt Angola ein Freilos und zwei Brettpunkte.

1980 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 1980